PQS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pilot Station (Alaska) (Stati Uniti)